Austrian steht für:
Austrian Airlines
Robert Austrian (1916–2007), US-amerikanischer Mediziner